Die Kurzform K-Boot steht für:
 Katastrophenschutzboot, siehe Mehrzweckboot#Boote beim Katastrophenschutz
 Kuhr-Rettungsboot, das erste überdachte und unsinkbare Rettungsboot (Ausrüstung), siehe Gustav Kuhr#K-Boot

Siehe auch:
 U-Boot-Klasse K (Begriffsklärung)